Black spot (englisch für „schwarzer Fleck, schwarzer Punkt“) steht für:

 Black Spot (Fernsehserie), französisch-belgische Krimi-Drama-Serie (ab 2017)
 Black spot (Südafrika), „gefährliches Problemgebiet“, Siedlungsbegriff der Rassentrennungspolitik in Südafrika
 Black Spot, Bauvariante eines Flugzeugs, siehe Fairchild C-123 #Fairchild NC-123K Black Spot
 The Black Spot (1995), Musikalbum von D.O.A. (Band)